Илья Гурвич:
 Гурвич, Илья Исидорович (1916—1983) — советский сейсморазведчик, преподаватель МГРИ, автор учебников по сейсморазведке.
 Гурвич, Илья Самуилович (1919—1992) — советский учёный-этнограф, сибиревед.